Торшилов — русская фамилия. 

Известные носители
 Торшилов, Василий Михайлович (1866—?) — старший бухгалтер Государственного дворянского земельного банка (1905)
 Торшилов, Дмитрий Олегович — российский филолог, специалист по древнегреческой мифологии, переводчик с древнегреческого и латинского. Кандидат филологических наук.
 Торшилов, Юрий Васильевич (1926—2002) — советский хозяйственный руководитель и спортивный функционер, председатель Федерации волейбола СССР.
 Торшиловы — представители купеческих родов Санкт-Петербурга, Костромы.

Топонимы
 Торшилово — деревня (Ярославская область, Пречистенский район, совр. Первомайский район)

Примечания